Глубокая Долина — название населённых пунктов на Украине.

Винницкая область 
 Глубокая Долина — село в Мурованокуриловецком районе.

Полтавская область 
 Глубокая Долина — село в Гадячском районе.
 Глубокая Долина — село в Козельщинском районе.
 Глубокая Долина — село в Хорольском районе.

Ровенская область 
 Глубокая Долина — село в Демидовском районе.

Харьковская область 
 Глубокая Долина — село в Змиёвском районе.